Битка при Неервинден може да се отнася за:

 Сражение от 1693 г., по време на Деветгодишната война (виж също Луи ХІV);
 Сражение от 1793 г., по време на Френските революционни войни.

Неервинден е бивша община, днес част от Ланден в днешна Белгия (историческата област Нидерландия), на северозапад от град Лиеж. Има стратегическо местоположение на пътя на френските планове за завладяване на областта.